Hidden Valley (Calgary) - een buurt in Calgary, Canada
Hidden Valley Highlands - een skigebied in Huntsville, Ontario, Canada
Hidden Valley Resort - een vakantieoord in Huntsville, Ontario, Canada
Hidden Valley National Park - Een nationaal park in Australië
Hidden Valley (Idaho) - een plaats in de Verenigde Staten
Hidden Valley (Indiana) - een plaats in de Verenigde Staten
Hidden Valley (Virginia) - een plaats in de Verenigde Staten
Hidden Valley (New Jersey) - een skifaciliteit in Vernon Township, Verenigde Staten
Hidden Valley Lake - een Census-designated place in de Verenigde Staten
Hidden Valley High School - een middelbare school in Roanoke, Virginia, Verenigde Staten
ranch dressing - Hidden Valley Ranch-slasaus
Hidden Valley - op de berg Dhaulagiri